Slovo swing má několik významů:

Swing (tanec) – rodina tanců
Swing (hudba) – hudební styl
Swing (rytmus) – hudební rytmus nebo technika hry
Swing (Java) – knihovna pro grafické uživatelské rozhraní jazyka Java
Swing (sex) – návštěva společenského klubu se vzájemnou výměnou sexuálních partnerů
Swing (kryptoměna) – kryptoměna

Externí odkazy